Selscheid (Duitsland), een plaats in Duitsland
 Selscheid (Luxemburg), een plaats in het groothertogdom Luxemburg